Rozsudek může být:

 rozsudek – rozhodnutí soudu
 Rozsudek (Cikker) (Zemetrasenie v Chile) – opera slovenského skladatele Jána Cikkera
 Rozsudek (film) (The Verdict) – americký film z roku 1982
 Rozsudek (seriál, 1971) – československý televizní seriál z roku 1971
 Rozsudek (seriál, 2014) – český televizní seriál z let 2014–2019
 Rozsudek ráže 9 (The Brass Verdict) – román amerického spisovatele Michaela Connellyho
 Rozsudky soudce Ooky – československá televizní adaptace z roku 1988